Kropfgans steht für:

 einen Familiennamen, siehe Johann Kropfgans
 alte Bezeichnung für Pelikane